Lectorium Rosicrucianum, или Международная школа золотого розенкрейца, — это современная гностическая духовная школа, которая была образована в Нидерландах в 1935 году. Её основателями являются братья Леене (прежде всего, Ян Леене, он же , которые первоначально участвовали в работе Братства розенкрейцеров Макса Генделя, но позднее начали самостоятельную работу, взяв за основу учение Генделя. В частности, новое учение строилось на противопоставлении "божественного" и "земного" мира, причем последний рассматривается как место "падения", а живущие в нем люди - как "карикатуры" на небесного человека.  

Сегодня у Школы есть ученики в 47 странах мира. Во всем мире насчитывается около 12000 учеников Школы (в России - около 250) и около 3000 членов. В России Школа начала свою работу в 1993 году.

Учение и Цели 
Учение Lectorium Rosicrucianum основывается на концепции о существовании двух природных порядков. Во-первых, существует известный нам земной природный порядок, включающий в себя как смерть, так и жизнь. В нем все подвержено циклической смене рождения, расцвета, умирания и нового рождения. Во-вторых, есть изначальный божественный порядок. Первая область существования — это тленный мир рождения, цветения, увядания, так называемая «диалектика», по принятой в школе терминологии; вторая — это мир вечного, «статика», в Библии — «Царствие Небесное». В сердце человека в спящем состоянии сохранился лишь последний остаток этого божественного мира, называемый в Школе «духовным атомом-искрой». У многих ищущих это духовное начало проявляется в форме неопределенного чувства тоски, своего рода ностальгии о давно потерянном первоначальном бессмертном состоянии, состоянии единства с Отцом, Богом.

Одна из целей школы — помочь людям осознать истинную причину этого чувства тоски и объяснить необходимость возвращения в божественный природный порядок в процессе возрождения от Духа (Ин. 3:8), о котором говорил Иисус Никодиму. Этот процесс возрождения, или «трансфигурации», становится возможным в результате нашего «ежедневного умирания», говоря словами апостола Павла (1 Кор. 15:31). То, что умирает, — это старая природа, эгоцентричное сознание, а пробудиться надлежит божественной природе, Христу внутри нас. Lectorium Rosicrucianum не только рассказывает об этом процессе, но также помогает и поддерживает учеников в их усилиях реализовать его в своей жизни.

Ученичество 
Трансфигуристское учение не следует рассматривать лишь в философском плане - оно должно быть реализовано в жизни. Именно это является главной целью ученичества в Духовной Школе. Для тех же, кто не чувствуют себя готовыми к ученичеству в указанном смысле, но тем не менее, хотели бы поддерживать связь со Школой, предусмотрено членство. Как ученики, так и члены платят установленные ежемесячные денежные взносы. От учеников ожидают, что они внесут некоторые изменения в свой образ жизни, такие как вегетарианское питание, отказ от курения, алкоголя и наркотиков. Предполагается соблюдение ими норм высокой морали. Как во внешней деятельности Школы, так и во внутреннем саморазвитии, одинаково участвуют мужчины и женщины. Среди учеников — люди всех возрастов.

См. также

Литература 
 Конрад Дитцфельбингер. Духовная Школа Золотого Розенкрейца - Lectorium Rosicrucianum - Духовное сообщество современности. СПб.: Rozekruis Pres, 2010
 Зов Розенкрейца: Четыре века живой традиции. Сборник материалов к выставке / Отв. ред. А.Г. Петров, ред. Т.Б. Всехсвятская. – М.: Рудомино, 2004г.
 Ян Ван Рэйкенборг. Египетский Первоначальный Гнозис. Т. 1-4. - М.: Rozekruis Pers, 2002-2003
 Ян Ван Рэйкенборг. Христианская мистерия посвящения для новой эры — Dei Gloria Intacta. - М.: Rozekruis Pers, 2013
 Ян ван Рэйкенборг. Грядущий Новый Человек. - М.: Амрита-русь, 2011
 Ян ван Рэйкенборг. Основы философии современного Розенкрейца. - М.: Rozekruis Pers, 2010
 Ян ван Рэйкенборг. Свет Мира. - М.: Rozekruis Pers, 2004
 Ян ван Рэйкенборг, Катароза де Петри. Универсальный Гнозис. - М.: Rozekruis Pers, 1994
 Ян ван Рэйкенборг. Откровение Гнозиса в наши дни. - М.: Rozekruis Pers, 1997

Дискуссионные группы 
 Yahoo group of the Lectorium Rosicrucianum
 Yahoo group about the Lectorium Rosicrucianum

Ссылки 
 Международный сайт Духовной школы золотого розенкрейца Lectorium Rosicrucianum
 Российский сайт Духовной школы золотого розенкрейца

Гностические секты
Новые религиозные движения
Организации, основанные в 1935 году
Появились в 1935 году в Нидерландах